Miejscowości w Polsce 
 Dziadkowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków 
 Dziadkowo – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków 
 Dziadkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn